Belkheir ist der Name:
 einer Gemeinde in der algerischen Provinz Guelma: Belkheir (Guelma)

Belkheir ist der Familienname folgender Personen:
 Hadj Belkheir (* 1977), algerischer Boxer
 Larbi Belkheir (1938–2010), algerischer General, Politiker und Diplomat